Гемодез — лекарственный препарат, назначался ранее в виде внутривенных вливаний в качестве плазмозамещающего и дезинтоксикационного средства. Представлял собою водно-солевой раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного поливинилпирролидона и ионы натрия, калия, кальция, магния и хлора (использовался поливинилпирролидон с молекулярной массой 12 600 ± 2 700).

Показания к применению 
С середины 60-х по 2005 год гемодез широко использовался в качестве дезинтоксикационного средства при токсических формах острых инфекционных кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллёзы и др.); как средство дезинтоксикации в послеоперационном периоде при перитонитах; при заболеваниях печени, сопровождающихся развитием печеночной недостаточности; при ожоговой болезни; острой лучевой болезни; сепсисе, а также гемолитической болезни новорожденных, внутриутробной инфекции и токсемии новорожденных.

Причины снятия с производства 
В ответ на введение гемодеза встречались побочные эффекты: покраснение лица, нехватка воздуха, снижение артериального давления. Встречалась редукция диуреза при тщательном отслеживании последнего, особенно при длительном лечении хронических интоксикаций промышленными средствами, и другие признаки отрицательного влияния на почки.

Была выдвинута и версия о содержании в препарате наркотического вещества в малых дозах, но достаточных для появления зависимости при частом использовании. Возможно, положительный результат от его применения в какой-то степени был вызван плацебо-эффектом от процедуры внутривенного вливания, что позволило препарату длительное время удерживаться на фармацевтическом рынке, невзирая на имеющиеся негативные отзывы.

Заменители 
Для замены гемодеза в настоящее время используются различные инфузионные препараты, в том числе:
 Физиологический раствор
 Меглюмина натрия сукцинат
 Гемодез-Н
 Реосорбилакт

Примечания 

Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства